

Biografia
Era il figlio di John Dalrymple, XII conte di Stair, e di sua moglie, Violet Evelyn Harford. 

Ricoprì la carica di Lord luogotenente del Wigtownshire (1961-1983).

Matrimonio
Sposò, il 14 gennaio 1960, Davina Katherine Bowes-Lyon (2 maggio 1930), figlia di David Bowes-Lyon. Ebbero tre figli:

 John Dalrymple, XIV conte di Stair (4 settembre 1961); 
 David Hew Dalrymple (30 marzo 1963), sposò Emma Woods, ebbero due figli;
 Michael Colin Dalrymple (1 aprile 1965), sposò Harriet Lucy Buxton, non ebbero figli.

Morte
Morì il 26 febbraio 1996.

Onorificenze

Onorificenze britanniche

Note

Collegamenti esterni 
 

John Dalrymple, 13 conte di Stair
John Dalrymple, 13 conte di Stair
John Dalrymple, 13 conte di Stair